Stati Uniti d'America
 Blacksburg – città della Contea di Cherokee, Carolina del Sud
 Blacksburg – città della Contea di Montgomery, Virginia